Эскадренный миноносец «Сэттерли» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Seattle Tacoma Shipbuilding, Сиэтл 10 сентября 1941 года. Спущен 17 июля 1942 года, вступил в строй 1 июля 1943 года.

Выведен в резерв 16 марта 1946 года. Из ВМС США исключён 1 декабря 1970 года.

Продан 8 мая 1972 года фирме «Southern Scrap Material Co., LTD.» в Новый Орлеан и разобран на слом.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»